PIOS es una empresa de hardware con base en Alemania y que tiene por actividad principal el desarrollo de computadoras y placas basados todos ellos en microprocesadores PowerPC y placas CHRP (Common Hardware Reference Platform). Inició su andadura a mediados-finales de los años 90 con la creación de clónicos de Apple Macintosh pero esto se vio interrumpido con la prohibición por parte de Apple de la clonación de su ordenador. Como característica principal de estos ordenadores es que eran diseñados de forma que pudieran correr varios sistema operativos como Linux, Mac OS, BeOS, Unix, Windows NT y una potencial versión de AmigaOS bajo PowerPC. Actualmente se dedica fundamentalmente al desarrollo de ordenadores para ser usados con Linux. Cabe decir que esta empresa siempre apostó por el AmigaOS como su SO preferido y buena parte de su hardware fue diseñado con esa idea aunque por diferentes razones hasta la fecha esto no se ha podido producir. Dos de los tres miembros fundadores de esta empresa, Dave Haynie y Andy Finkel, son considerados leyendas vivas de la historia del Amiga.

Empresas de Alemania
Empresas de informática